Делок — фамилия. Известные носители:
 Делок, Адам Азметович (1975) — российский самбист и дзюдоист.
 Делок, Вячеслав Азметович (1982) — российский дзюдоист.